Sola, mesto na Norveškem
 Sola (Madžarska) (Szalafő), ves na Madžarskem